Barbato Gattelli (1896 – ...) – politico e Squadrista italiano
 Daniela Gattelli (n. 1975) – ex giocatrice di beach volley italiana
 Emanuele Gattelli (n. 1953) – ex calciatore italiano
 Giovanni Gattelli (1835 – ...) – politico italiano